Doughty ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Doughty († 2013), britischer Anästhesist 
 Arthur Doughty (1860–1936), kanadischer Archivar
 Caitlin Doughty (* 1984), US-amerikanische Bestatterin, Autorin, Bloggerin und Akteurin bei YouTube
 Charles Doughty-Wylie (1868–1915), britischer Berufsoffizier und Diplomat
 Charles Montagu Doughty (1843–1926), englischer Schriftsteller und Forschungsreisender
 Drew Doughty (* 1989), kanadischer Eishockeyverteidiger
 George Doughty (* 1918), britischer Komponist

 Kenny Doughty (* 1975), britischer Schauspieler
 Mike Doughty (* 1970), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Nigel Doughty (1957–2012), englischer Fußballfunktionär
 Robert A. Doughty (* 1943), US-amerikanischer Militärhistoriker
 Stephen Doughty (* 1980), britischer Politiker

 Yvonne Doughty (1927–2004), US-amerikanische Schauspielerin

Sonstiges:
 Doughty Hanson & Co, international tätige britische Investmentfirma

im NRHP gelistete Objekte:
 Doughty Block, in Augusta, Maine, ID-Nr. 86001691
 Doughty House, in Mount Pleasant, Michigan, ID-Nr. 74000989